Kobald ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kobald (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Engelbert Kobald (1848–1926), österreichischer Physiker und Mathematiker
 Franz Kobald (1866–1933), österreichischer Bildhauer
 Karl Kobald (1876–1957), österreichischer Musikkritiker, -schriftsteller und Jurist
 Silke Kobald (* 1971), österreichische Politikerin (ÖVP)

Siehe auch:
 Cobalt (Begriffsklärung)
 Kobalt